Allen House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Allen House (Alabama), ID-Nr. 88002809
 Allen House (Iowa), ID-Nr. 75000686
 Allen House (Kentucky), ID-Nr. 83002627
 Allen House (Louisiana), ID-Nr. 88001154
 Allen House (Massachusetts), ID-Nr. 82001992
 Allen House (New Jersey), ID-Nr. 74001180
 Allen House (North Carolina), ID-Nr. 70000436
 Allen House (Tennessee), ID-Nr. 78002619